

Laurent Charpentier est acteur et metteur en scène de théâtre français. 

Laurent Charpentier commence le théâtre à Biarritz auprès de Gaël Rabas et Pascale Daniel-Lacombe. Il entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 2000 et se forme dans les classes de Dominique Valadié et Catherine Hiegel. Il a aussi François Regnault pour professeur. 

En tant que comédien, il joue sous la direction de nombreux metteurs en scène : Bernard Sobel (Don, mécènes et adorateurs d’Ostrovski, Amphitryon de Kleist, Hannibal de Grabbe), Alain Françon (Ivanov de Tchekhov, E de Daniel Danis), Emmanuel Demarcy-Mota (Homme pour homme de Brecht, Casimir et Caroline d’Horvath), Lukas Hemleb (Titus Andronicus de Shakespeare, Z d’après Rimbaud), Brigitte Jaques-Wajeman (La Chanson de Roland), Jeanne Champagne (George Sand), Frédéric Maragnani (Le Cas Blanche-Neige de Barker, Sous les arbres de Minyana, Tout doit disparaître d’Eric Pessan), Caterina Gozzi (Le Vertige des animaux avant l’abattage de Dimitriadis), Monica Espina (La Vie amoureuse secrète d’Ophélie de Berkoff, J’ai remonté la rue et j’ai croisé les fantômes de Minyana), Matthieu Roy (Histoire d‘amour de Lagace, L’amour conjugal de Moravia), Jonathan Châtel (Revenants d’Ibsen), Sandrine Lanno (Plus loin que loin de Zinnie Harris), Emilie Rousset (La Place Royale de Corneille), Thibault Rossigneux (Corps étranger de Stéphanie Marchais), Régis de Martrin-Donos (Jean Moulin de Jean-Marie Besset), le groupe ACM (On va faire la cocotte de Feydeau). 

Sous la direction de Julia Vidit, il interprète Illusions de Viripaev et La Bouche pleine de terre d’après Šćepanović. Il crée en collaboration avec Mirabelle Rousseau (Le TOC) des spectacles autour de plusieurs poètes : Ma Langue de Christophe Tarkos, Comment j’ai écrit certains de mes livres de Raymond Roussel, Un après-midi avec Stéphane Mallarmé, Les Tables tournantes d’après les expériences spirites du XIXème siècle. Avec Nicolas Ducloux et la Compagnie Les Brigands, il met en scène une opérette imaginaire autour de l’œuvre du compositeur Hervé : Hervé comment ? 

À partir de 2007, il noue une amitié artistique avec Philippe Minyana qui lui écrit le solo J’ai remonté la rue et j’ai croisé les fantômes, Sous les arbres, De l’amour et 21 rue des Sources, que l’auteur met en scène au Théâtre du Rond-Point en 2020.En 2022, Laurent Charpentier met en scène et interprète sa pièce Frères et sœur au Théâtre de la Ville – Espace Cardin.

Il enregistre également des dramatiques pour Radio France et des livres audio pour les éditions Sixtrid. Au cinéma et à la télévision, il tourne avec Philippe Garrel, Nicolas Klotz, Bernard Stora, Renaud Bertrand, Caroline Deruas. 

Il est également professeur d’art dramatique au Cours Florent, depuis 2015, où il dirige des classes d’interprétation, ainsi qu’un enseignement spécialisé sur le théâtre en vers. À l'occasion des 400 ans de Molière, il met en scène avec des étudiants de l'école Amphitryon, représentée notamment à l'église Saint-Eustache où Molière a été baptisé.

Notes et références 

Acteur français de théâtre
Metteur en scène français